A 2008–2009-es szerb labdarúgó-bajnokság a szerb labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizenhetedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Partizan Beograd a 2008-09-es szezon bajnoka.
 A Banat Zrenjanin kiesett a másodosztályba (Prva liga Srbije).

Külső hivatkozások
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Szerb
Szerb labdarúgó-bajnokságok